Birch Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Birch Lake (Anchorage, Alaska)
 Birch Lake (Fairbanks North Star Borough, Big Delta, Alaska)
 Birch Lake (Fairbanks North Star Borough, Fairbanks, Alaska)
 Birch Lake (Kenai Peninsula Borough, Alaska)
 Birch Lake (Matanuska-Susitna Borough, Alaska)
 Birch Lake (Southeast Fairbanks, Alaska)
 Birch Lake (Valdez-Cordova, Alaska)
 Birch Lake (Yukon-Koyukuk, Beaver, Alaska)
 Birch Lake (Yukon-Koyukuk, Black River, Alaska)
 Birch Lake (Yukon-Koyukuk, Kateel River, Alaska)
 Birch Lake (Inyo County, Kalifornien)
 Birch Lake (Tuolumne County, Kalifornien)
 Birch Lake (Antrim County, Michigan)
 Birch Lake (Cass County, Michigan)
 Birch Lake (Gogebic County, Michigan)
 Birch Lake (Marquette County, Green Hills, Michigan)
 Birch Lake (Marquette County, Republic, Michigan)
 Birch Lake (Ogemaw County, Michigan)
 Birch Lake (Becker County, Minnesota)
 Birch Lake (Cass County, Hackensack, Minnesota)
 Birch Lake (Cass County, Shingle Mill Lake, Minnesota)
 Birch Lake (Chisago County, Minnesota)
 Birch Lake (Cook County, Minnesota)
 Birch Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Birch Lake (Goodhue County, Minnesota)
 Birch Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Birch Lake (Itasca County, Minnesota)
 Birch Lake (Lake County, Minnesota)
 Birch Lake (Meeker County, Minnesota)
 Birch Lake (Morrison County, Minnesota)
 Birch Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Birch Lake (Polk County, Minnesota)
 Birch Lake (Ramsey County, Minnesota)
 Birch Lake (Sherburne County, Minnesota)
 Birch Lake (Wright County, Buffalo West, Minnesota)
 Birch Lake (Wright County, Silver Creek, Minnesota)
 Birch Lake (Montana)
 Birch Lake (Oklahoma)
 Birch Lake (Utah)
 Birch Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Birch Lake (Florence County, Wisconsin)
 Birch Lake (Forest County, Wisconsin)
 Birch Lake (Iron County, Wisconsin)
 Birch Lake (Langlade County, Wisconsin)
 Birch Lake (Lincoln County, Wisconsin)
 Birch Lake (Marinette County, Wisconsin)
 Birch Lake (Oconto County, Wisconsin)
 Birch Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Birch Lake (Taylor County, Wisconsin)
 Birch Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Birch Lake (Washburn County, Wisconsin)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Birch Lake Township, Minnesota